Cratere Hipparchus – cratere lunare
 Cratere Hipparchus – cratere su Marte